French Open 2019 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywa się w dniach 26 maja–9 czerwca 2019 roku, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Jest to 118. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła ponad 42 miliony euro.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend poniżej 45 lat

Turniej legend powyżej 45 lat

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Kevin Anderson
  Tomáš Berdych
  John Isner
  Nick Kyrgios
  Sam Querrey
  Milos Raonic
  Andriej Rublow

  Katie Boulter
  Camila Giorgi
  Jekatierina Makarowa
  Marija Szarapowa

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2019.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

French Open 2019